Алекса́ндр Наза́ров:
 Назаров, Александр Акимович (1872 — ?) — русский архитектор.
 Назаров, Александр Александрович (1925—1945) — Герой Советского Союза.
 Назаров, Александр Алексеевич (1926—1983) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Назаров, Александр Викторович (род. 1951) — российский политический деятель.
 Назаров, Александр Иванович — советский и российский певец, аранжировщик.
 Назаров, Александр Игнатьевич (1927—2009) — советский государственный деятель.
 Назаров, Александр Ильич — российский учёный.
 Назаров, Александр Карпович (1910—1997) — советский конструктор, лауреат Ленинской премии.
 Назаров, Александр Максимович (1923—2001) — капитан, Герой Советского Союза.
 Назаров, Александр Павлович (1941—2005) — советский и российский актёр.
 Назаров, Александр Петрович (1919—1944) — Герой Советского Союза.
 Назаров, Александр Сергеевич (1915—1990) — советский футболист, тренер.